Касаева — женская форма фамилии .
 Касаева, Зарема Абукаровна (род. 1987) — российская тяжелоатлетка.
 Касаева, Марфа Филипповна (1917—1989) — работница предприятия «Прибалхашстрой», Герой Социалистического Труда.
 Касаева, Татьяна Викторовна (род. 1979) — российский политик, депутат Государственной думы VII созыва.